Peraküla (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald, provincie Võrumaa
 Peraküla (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa